Науэ́ль Моли́на Лусе́ро (; ) — аргентинский футболист, защитник клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Аргентины. Чемпион мира 2022 года.

Клубная карьера 
Молина родился 6 апреля 1998 года в Эмбальсе. Прадед, дед и отец Науэля играли в футбол, и юный аргентинец пошёл по их стопам. В 11 лет он переехал в Буэнос-Айрес, чтобы присоединиться к филиалу академии «Барселоны». В то время он выступал на позициях правого вингера и центрального нападающего. Через два года он перешёл в юношескую команду «Боки Хуниорс». В 2016 году тренер взрослой команды «генуэзцев» Родольфо Арруабаррена включил 17-летнего Молину в заявку на первенство страны. 18 февраля в матче против «Сан-Мартин Сан-Хуан» Науэль дебютировал в аргентинской Примере. В том сезоне он провёл за «Боку» ещё 7 матчей. Следующие два года игрок провёл в аренде в клубах «Дефенса и Хустисия» и «Росарио Сентраль». Набравшись опыта в матчах внутренних и международных турниров, Молина вернулся в «Боку», однако руководство клуба не смогло договориться с ним о продлении контракта. Науэль был близок к переходу в стан главных противников «сине-золотых» — «Ривер Плейта» — но в итоге футболист перешёл в итальянский «Удинезе», где выступали ещё несколько аргентинцев: Хуан Муссо, Родриго Де Пауль, Роберто Перейра, Игнасио Пуссетто и Фернандо Форестьери.

В первом сезоне в новой команде Молина не сразу стал игроком стартового состава, но начиная с февраля наставник «Удинезе» Лука Готти сделал его основным правым латералем в схеме 3-5-2. За этот отрезок аргентинец дважды отличился (в матчах с «Ювентусом» и «Беневенто») и отдал три результативные передачи. Успешные выступления Науэля не остались незамеченными и тренерским штабом сборной: летом Лионель Скалони вызвал футболиста на Кубок Америки. В следующем сезоне Молина показал ещё более впечатляющую игру, забив 7 голов в 35 встречах Серии А (лучший показатель среди защитников в топ-5 лиг Европы), и привлёк к себе внимание сильных европейских клубов. 

В июле 2022 года Науэль перешёл в «Атлетико Мадрид» за 20 миллионов евро, подписав контракт до 2027 года.

Международная карьера 
В 2017 года Молина в составе молодёжной сборной Аргентины принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Боливии, Бразилии, Эквадора а также дважды Венесуэлы и Уругвая.

Первый матч за взрослую сборную Аргентины Молина провёл 4 июня 2021 года, выйдя на замену Хуану Фойту во встрече отборочного турнира к чемпионату мира 2022. В июне того же года главный тренер Лионель Скалони включил Молину в заявку команды на Кубок Америки, окончившийся победой «альбиселесте». Футболист принял участие в трёх матчах группового этапа, дважды попадая в стартовый состав. Науэль полностью отыграл четвертьфинальную встречу против Эквадора, а в полуфинале провёл на поле лишь первый тайм, уступив в перерыве место Гонсало Монтиэлю. В финальном матче, где аргентинцам противостояла команда Бразилии, Скалони решил использовать более оборонительного Монтиэля, и тот хорошо проявил себя, закрыв капитана соперников Неймара. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу Аргентины.

В последующих турах отбора к чемпионату мира Молина стал основным правым защитником сборной. В июне 2022 года он принял участие в Финалиссиме, проведя на поле в победной встрече против Италии все 90 минут. В квалификации к мундиалю Молина сыграл 10 раз.

В ноябре 2022 года Молина попал в заявку сборной на чемпионат мира в Катаре. В первом матче группового этапа, в котором Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии со счётом 1:2, он вышел в стартовом составе. В следующей игре против Польши (2:0) Науэль появился на поле на 63-й минуте. Все следующие встречи игрок начинал с самого начала. В четвертьфинальном матче против Нидерландов 9 декабря Малина открыл счёт в поединке после проникающей передачи Лионеля Месси. Этот мяч стал первым для Науэля за сборную. Игра закончилась победой аргентинцев по пенальти. Молина принял участие в полуфинальном и финальном матчах, в которых «альбиселесте» одолели Хорватию (3:0) и Францию (3:3, 4:2 по пен.) и стали чемпионами мира.

Стиль игры 
Молина — игрок правого фланга, который может сыграть как крайнего защитника при схеме 4-4-2, так и латераля при расстановке с тремя защитниками. Он обладает высокой скоростью, навыками дриблинга, хорошей техникой работы с мячом и умением грамотно открыться для получения паса. Науэль способен как помочь в создании атаки за счёт своего видения поля, так и выполнить навес или прострел в завершающей стадии нападения. Молина много забивает для игрока своей позиции, причём делает это как с правой, так и с «нерабочей» левой ноги. Эти качества позволяют тренерам эффективно использовать аргентинца в атакующих действиях команды. Молина неуступчив в борьбе за мяч при отборе, однако в целом Науэль считается далеко не самым сильным защитником.

По манере игры Молину сравнивают с Янником Карраско.

Достижения 
«Бока Хуниорс»
 Чемпион Аргентины: 2016/17

Сборная Аргентины
 Чемпион мира: 2022
 Обладатель Кубка Америки: 2021
 Победитель Финалиссимы: 2022

Статистика выступлений

За клубы

За сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Удинезе»

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»